L'expression « caractère sexuel » peut faire référence aux :
 caractères sexuels primaires ;
 caractères sexuels secondaires ;
 caractères sexuels tertiaires.